Schapiro ist ein Familienname, zur Herkunft und Bedeutung des Namens siehe Spira, Namensträger sind:

 Anna Schapiro (* 1988), deutsche bildende Künstlerin und Publizistin
 Boris Israilewitsch Schapiro (* 1944), russisch-deutscher Physiker und Schriftsteller 
 Fjodor Lwowitsch Schapiro (1915–1973), sowjetischer Physiker
 
 J. Salwyn Schapiro (1879–1973), US-amerikanischer Historiker
 Jacob Schapiro (1885–1942), ukrainischer Unternehmer und Börsenspekulant
 Leonard Schapiro (1908–1983), englischer Historiker
 Mary Schapiro (* 1955), US-amerikanische Unternehmensberaterin, ehemalige Vorsitzende der US-Börsenaufsicht (2009–2012)
 Meyer Schapiro (1904–1996), US-amerikanischer Kunsthistoriker (Bruder von Morris Schapiro)
 Michail Grigorjewitsch Schapiro (1908–1971), sowjetischer Filmregisseur
 Miriam Schapiro (1923–2015), kanadisch-amerikanische Künstlerin
 Morris Schapiro (1903–1996), US-amerikanischer Investmentbanker und Schachmeister
 Steve Schapiro (1934–2022), US-amerikanischer Fotograf und Fotojournalist
 Waldemar Schapiro (Chaim Wulf Schapiro, 1893–1933), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Schapiromotor, ein Rotationskolbenmotor
 Shapiro
 Schapira
 Shapira
 Schapire

Familienname